Ambia – città statunitense nella Contea di Benton in Indiana
 Ambia –  comune del Madagascar situata nel distretto di Ihosy
 Ambia – comune del Madagascar situata nel distretto di Mahabo